Спектральный класс K — это довольно редкий класс астероидов с умеренно красноватым спектром в коротковолновом диапазоне длин волн (от 0,75 мкм) и с преобладанием синего спектра в длинноволновом диапазоне. Имеют очень низкое альбедо. В целом по характеристикам похожи на хондритные метеориты.

В классификации Толена такие астероиды относят к классу S. Класс K был введён в 1988 году J. F. Bell для тел, имеющих небольшое поглощение на длине волны 1 мкм и полное отсутствие поглощения на длине 2 мкм.
К этому классу астероидов относят астероиды:
 (181) Эвхарида
 (221) Эос
 (402) Хлоя
 (417) Суэвия

См. также 
 Семейство астероидов
 Промышленное освоение астероидов
 Классификации астероидов 
 Список астероидов
 Пояс астероидов

Ссылки 
 Типы астероидов

Литература 
 J. F. Bell A probable asteroidal parent body for the CV and CO chondrites, Meteoritics, Vol. 23, pp. 256 (1988).
 J. F. Bell et al. The 52-color asteroid survey: Final results and interpretation, Lunar and Planetary Science, Vol. 19, pp. 57 (1988).

K